Змагання з метання списа серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 4 та 7 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: метання на 83,50 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлетів у обох групах кваліфікації ()..

Фінал 

Фінальні змагання відбулися 7 серпня 2021.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки